Джаба́ () — село в Ахтынском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Джаба как единственный населённый пункт в его составе.

Этимология 
Название села происходит от арабского джаб — «путешествовать», «бродить», «проникать».

География 
Джаба находится в северо-восточной части Ахтынского района, в 14 километрах к востоку от районного центра Ахты. Располагается у основания горы Цорцин (2257 м) на отроге Шалбуздагского хребта на высоте 1740 м над уровнем моря (на склоне горы Шалбуздаг), к востоку от урочища Касан и к западу от урочища Ерартыр. От села до республиканской межрайонной трассы «Магарамкент-Ахты-Рутул» 9 км расстояния по горному серпантину.

Село исторически делится на кварталы: Агъа магьле, Къаргъа магьле, Салус магьле, Жалар магьле.

Пашни: Касан, Семедан гуьне, Вергьер, Кьекьей, Маргъуц, Зартан, Сувун мезре, ЦӏвакI, Твар авай никӏер, Сирар, Рези, Айнаяр, Шран, Хъукьур, Сийидан руфар, Гъенер ачI.

Сенокосы и пастбища: Тулар, Чуьчӏвей, Таргъам, Шитӏа харапӏар, Царцун, Кьвечӏел, Вацӏаркам, Гъурун кикер, Чӏулав къванер, Сартӏабар, Гьэмар, Шивер ятах, Свасар къугъвай тӏулар, Хъипер, Уьчӏвер, Чӏулав булахар, Хензер, Сияб, Ялгъуз яйлах.

Родники: Яргъа булах, Вини булах, Маяр булах, Чубухандин булах, Имигардин купул яд, Маза булах, Царцун булах, Манафан булах, Хириз булах, Рамагбандин булах, Купул яд.

История 
По одной из версий, Джаба является родовым селом выдающегося лезгинского государственного и военного деятеля, Хаджи-Давуда.

С начала XVI века по 1839 год Джаба является столицей Докузпаринского вольного общества. В 1837-1839 гг. джабинцы участвовали в Кубинском восстании в союзе горцев Докузпары и Алтыпары. В 1839 году, после подавления восстания, Докузпаринское и Алтыпаринское вольные общества  были включены в состав новообразованного Докузпаринского наибства Самурского округа Дагестанской области с центром в Мискиндже. 
Образовано отдельное Джабинское сельское общество Докузпаринского наибства. В 1869 году в селе проживало 1387 человек, из них мужчины — 722, женщин 665. Село состояло из 214 дымов. В 1886 году в селе проживало 1804 человека. В 1920 году в Джабе основана общеобразовательная школа. В 1924 году Джабинское сельское общество преобразовано в Джабинский сельсовет. В 1929 году Джаба входит в состав новообразованного Ахтынского района. В 1936 году в селе был организован колхоз, в 1961 году в нём имелось 358 голов крупного рогатого скота, 8000 голов мелкого рогатого скота.

Исторически джабинская община образовывала различные отселки на отдаленных территориях. Среди них, например, бывшее село Урьян-Уба в Хачмазском районе Азербайджана, образованное еще до Октябрьской революции.

Население 

Национальный состав целиком сложен лезгинами. Верующие исповедуют ислам суннитского толка.

Население Джабы исторически делится на родовые патронимы — тухумы (): Къараханар, Кӏисрияр, Гъабгъанар, Будахар, Жалалар, Ширван Къулияр.

Инфраструктура 
В селении есть джума-мечеть XIX века, школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, совхоз (35 голов крупного рогатого скота и 1200 голов мелкого рогатого скота).

Примечания 

Населённые пункты Ахтынского района
Муниципальные образования Ахтынского района
Сельские поселения Дагестана